3 miejscowości w Polsce: 
 Żołędowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Osielsko 
 Żołędowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto
 Żołędowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie